В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Jacksonville 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Марія Нойманова здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
  Венді Овертон (2-ге коло)
  Джуді Тегарт-Далтон (чвертьфінал)

 Валері Зігенфусс (2-ге коло)
 Корінн Молсворт (чвертьфінал)
 Нелл Трумен (2-ге коло)
 Карен Крантцке (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1972